Szendrei József (1719/20–1775) Jézus-társasági áldozópap és tanár
Szendrei József (1931–1975) újságíró
Szendrei József (1954) labdarúgó, kapus
hasonló nevűek
 Szendrey József (1890–1963) olimpiai ezüstérmes, magyar bajnok tornász, jogász